Saudi Tour 2022 var den anden udgave af det saudiarabiske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 1. til 5. februar 2022. Løbet var en del af UCI Asia Tour 2022 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev belgiske Maxim Van Gils fra .

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Startliste

Referencer

Eksterne henvisninger 

UCI Asia Tour 2022
Saudi Tour